Franz Joly ist der Name folgender Personen:
* Franz Joly (Ingenieur) (1852–1904), deutscher Ingenieur
 Franz Joly (Diplomat), belgischer Diplomat